La saison 1981-1982 du Championnat de Belgique de handball fut la  de la plus haute division belge de handball.

Participants

Classement 

|

|}

Classement final

Voir aussi 
 Championnat de Belgique de handball D2 1981-1982
 Championnat de Belgique de handball D3 1981-1982

Notes et références 

Championnat de Belgique masculin de handball
Handball D1
Handball D1
Belgique D1
Belgique D1